Europees genormaliseerd I-profiel
internationale politieke economie

De afkorting IPE staat voor, Integraal Preventie Expert. Deze titel wordt toegekend na het afleggen van een mondeling examen afgenomen door het raadsheren van bestuur (CPN). Tevens moet de titelhouder meer dan 25 jaar ervaring heeft in het bestrijden van criminaliteit. Bestrijden in de vorm van: Trainingen, advies, coachen/ begeleiden van toezichthouders, Boa's, beveiligingsmedewerkers en personeel of leidinggevende die belast zijn met het voorkomen van criminaliteit.

Gewerkt moet zijn voor: overheidsinstanties, retail, middelbare scholen als gast docent en Defensie. 
Elke titelhouder van deze titel is geregistreerd in IPE Quest - Register.International Publishers Limited,Registered in England, Reg No. 323356, VAT No. 685 1784 92.